Кошаркашка репрезентација Либана је представља Либан на међународним кошаркашким такмичењима и под контролом је Кошаркашког савеза Либана.

Учешће на међународним такмичењима

Светска првенства (3)

Европска првенства (2)

Азијска првенства (9)

Спољашње везе 

 Званичан сајт Кошаркашког савеза Либана 

Либан
Кошарка у Либану
Репрезентације Либана